St. Adalbero steht für:
 den Heiligen Adalbero von Würzburg
 die Kirche und Pfarrei St. Adalbero (Würzburg)